Ла Сентер има више значења:
 Ла Сентер (Вашингтон)
 Ла Сентер (Кентаки)